Toponímia
 Buffon (Costa d'Or), poble del departament francès de Costa d'Or
 Buffon (cràter), cràter a la lluna
 Biografies
 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, naturalista, matemàtic, biòleg, cosmòleg i escriptor francès
 Gianluigi Buffon, futbolista italià
 Lorenzo Buffon futbolista italià, oncle de Gianluigi